Сне́жный покро́в — слой снега на поверхности Земли, образовавшийся в результате снегопадов и метелей. Различают временный снежный покров, стаивающий за несколько часов или дней после образования. И устойчивый снежный покров, сохраняющийся в течение всей зимы или с небольшими перерывами.

В России 
В России максимальная толщина снежного покрова (до 7 метров) отмечается весной на Кавказе, на плато Лаго-Наки (не учитывая случаи лавинного питания и метелевого переноса, когда толщина может сильно превышать эти значения). Самый снежный населённый пункт России-посёлок Пущино. В Поволжье максимальная высота снега (до 1,5 метров) отмечается в столице республики Татарстан, в Сибири (до 1,8 метра) в Кемеровской области, в центральном Руднике, на Урале максимум высоты снежного покрова отмечается в Перми (до 111 см), на Полярном Урале в Воркуте, до 2 метров. 

Самым малоснежным городом России является Астрахань, где максимум возможной высоты снежного покрова — 37 см, в Сибири самый малоснежный регион — Забайкальский край, в Чите за всю историю измерений максимум высоты снежного покрова составил 47 см. Минимальное среднее число дней в году со снежным покровом в России (9) отмечается в Сочи, на мысе Челюскин и арктических островах востока России снежный покров лежит до 11,5 месяцев в году и, фактически, не успевает полностью стаять, так как для полного стаивания снега необходимо 20-25 дней.

Физические особенности 
Снежный покров обладает малой плотностью, возрастающей со временем, особенно весной. Отражательная способность (альбедо) свежевыпавшего снега — 70 - 90 %, старого, тающего снега — 30 - 40 %.

Снежный покров сильно отражает солнечную радиацию, но предохраняет почву от чрезмерного выхолаживания, а озимые посевы — от вымерзания; оказывает огромное влияние на климат, рельеф, питание рек и ледников, почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. В то же время снеговой покров может приводить к выпреванию растений, которому в Западной Сибири, согласно проведённому в 1960-х годов исследованию, было подвержено 133 вида деревьев и кустарников из 630 изученных. Причина этого явления была установлена советскими учёными в конце 1980-х годов.

Сводная таблица 
В сводной таблице указано число дней со снежным покровом, а также максимальная высота снежного покрова по городам.

Примечания

Литература 
 Воейков А. И. Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду и способы исследования. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1889. — 213 c.

Снег
Метеорология
Природные явления
Атмосферные осадки